Ираньета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 8,4 км². Население — 157 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Irañeta
 Irañeta

Муниципалитеты Наварры